KYA steht für:
 Flughafen Konya (IATA-Code), türkischer Flughafen

Kya steht für:
 Kya (Frøya), Insel in der Gemeinde Frøya, Trøndelag, Norwegen
 Kya (Osen), Insel mit dem Leuchtturm Kya-Feuer in der Gemeinde Osen, Trøndelag, Norwegen
 HNoMS Kya (S 317), norwegisches U-Boot, gebaut als deutsches U-Boot U 926 der U-Boot-Klasse VII #Typ VII C

kya steht für:
 kilo years ago („vor x Tausend Jahren“), astronomisch und geologisch genutzte Zeitangabe analog zu mya (Zeitskala)
 Kwaya (Sprache) (ISO-639-3-Code), im Norden Tansanias gesprochene Bantusprache

Siehe auch:
 KIA

Abkürzung